Фамилия:
 Дарне, Морис (1882—1958) — французский астроном

Топонимы:
 Дарне — коммуна во Франции
 Дарне — кратер на видимой стороне Луны